Руднянское городское поселение:
 Руднянское городское поселение — муниципальных образование в составе Руднянского района Смоленской области.
 Руднянское городское поселение — муниципальных образование в составе Руднянского района Волгоградской области.